ORP „Wigry” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Wigry” (OP-204) – okręt patrolowy projektu 9 z lat 50. XX wieku
 ORP „Wigry” (644) – trałowiec projektu 207M z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów